Sonderhof ist der Name folgender Orte:

 Sonderhof (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Sonderhof (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sonderhof (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen